Сезон 1972 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 34-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 4 квітня по 22 листопада 1972 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Зоря» (Ворошиловград), для якої ця перемога у чемпіонаті стала першою та єдиною в історії.

Підсумкова таблиця

Медалісти 

 «Зоря»: Олександр Ткаченко, Михайло Форкаш, Володимир Абрамов, Юрій Васенін, Юрій Єлісєєв, Олександр Журавльов, Віктор Кузнецов, Сергій Кузнецов, Анатолій Куксов, Володимир Малигін, Сергій Морозов, Володимир Онищенко, Микола Пінчук, В'ячеслав Семенов, Володимир Старков.  

 «Динамо» К: Євген Рудаков, Сергій Доценко, Вадим Соснихін, Стефан Решко, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Володимир Мунтян, Володимир Трошкін, Володимир Веремєєв, Віктор Колотов, Анатолій Пузач, Олег Блохін.

 «Динамо» Тб: Давид Гогія, Реваз Дзодзуашвілі, Вахтанг Челідзе, Муртаз Хурцилава, Зорбег Ебралідзе, Манучар Мачаїдзе, Гурам Петріашвілі, Кахі Асатіані, Георгій Гавашелі, Володимир Гуцаєв, Гіві Нодія, Давид Кіпіані.

Бомбардири 
 14 — Олег Блохін («Динамо» К)
 13 — Оганес Заназанян («Арарат»)
 12 — Геннадій Хромченков («Зеніт»), Юрій Смирнов («Торпедо»)
 11 — Віктор Колотов («Динамо» К)
 10 — Володимир Онищенко («Зоря»), Анатолій Банішевський («Нефтчі»), Олексій Єськов (СКА)
 9 — Володимир Мунтян («Динамо» К), Юрій Єлісєєв («Зоря»), Аркадій Андріасян («Арарат»), Павло Садирін («Зеніт»), Анатолій Васильєв («Динамо» Мн)
 8 — Гіві Нодія («Динамо» Тб), Віктор Романюк («Дніпро»), Геннадій Антонов (СКА), Юрій Чесноков («Локомотив»), Анатолій Піскунов («Локомотив»)
 7 — Віктор Кузнецов («Зоря»), Анатолій Куксов («Зоря»), В'ячеслав Семенов («Зоря»), Давид Кіпіані («Динамо» Тб), Володимир Козлов («Динамо» М), Микола Смольников («Нефтчі»)

Ігри, голи

Найкращі футболісти 
Наприкінці сезону Федерація футболу СРСР затвердила список 33-ти найкращих гравців.

Результати матчів

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

72
СРСР